Crítica, judici de valors respecte sobre les qualitats d'una construcció cultural
 Crítica literària, valoració sobre un llibre o article mitjançant un escrit argumentatiu publicat en un mitjà de comunicació
 Crítica psicològica, corrent de la crítica literària que prova d'analitzar la personalitat de l'autor a través dels seus escrits
 Crítica social
 Crítica de l'art, judicis de valors emès sobre d'una obra d'art 
 Crítica periodística, article periodístic signat que utilitza la modalitat del discurs 
 Crítica del capitalisme
 Crítica històrica: estudi científic d'un text amb els mètodes de la historiografia i les seves ciències auxiliars
 Crítica textual, procés de reconstrucció de la versió original d'una obra perduda a partir de versions o còpies posteriors
 Alta crítica, aplicació dels mètodes de la crítica textual i històrica al text de la Bíblia 
 Obres:
 Crítica de la raó pràctica, obra d'Immanuel Kant, publicat l'any 1788
 Crítica de la raó pura, obra d'Immanuel Kant del 1781
 Crítica (diari)
 Premis:
 Premi Crítica Serra d'Or, guardó atorgat anualment per la revista Serra d'Or de l'Abadia de Montserrat
 Premi Crítica Serra d'Or de Recerca
 Premi Crítica Serra d'Or de Literatura i Assaig
 Premi Crítica Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil
 Premi Crítica Serra d'Or de Teatre
 Premi de la Crítica de narrativa catalana, guardó literari anual que concedeix cada any l'Associació Espanyola de Crítics Literaris a la millor obra de narrativa escrita en llengua catalana durant l'any anterior
 Premi de la Crítica de narrativa gallega, premi literari concedit des de 1976 per l'Associació Espanyola de Crítics Literaris
 Premi de la Crítica de narrativa castellana, premi creat el 1956 concedit a llibres de narrativa i poesia publicats a Espanya
 Premi de la Crítica de poesia catalana, guardó literari anual concedit des de l'any 1978 per l'Associació Espanyola de Crítics Literaris 
 Miscel·lània:
 Banda crítica, amplada de banda d'un soroll que emmascara a un to a partir del qual, si s'augmenta, no s'aprecia que l'efecte d'efecte d'emmascarament freqüencial augmenti 
 Massa crítica (desambiguació), diversos conceptes
 Editorial Crítica, empresa pertanyent al Grup Planeta especialitzada en la publicació de clàssics de la literatura i llibres universitaris de ciències socials i humanes 
 Temperatura crítica, temperatura per sobre de la qual ja no existeixen els estats de la matèria líquid i gas
 Secció crítica, part del codi de programació que accedeix a un recurs compartit
 Teoria crítica, teoria associada a l'Escola de Frankfurt
 Densitat crítica, densitat per a la qual l'expansió de l'Univers s'aturaria després d'un temps infinitament llarg